ЕВРЕГИО () — объединение коммун и территориальных общин западной Германии и восточных Нидерландов, в которое входит около 130 городов, округов и общин.

ЕВРЕГИО был образован в 1958 году как первый Еврорегион на территории немецких Мюнстерланда, юго-западных районов земли Нижняя Саксония и восточных регионов Нидерландов. Административным центром ЕВРЕГИО является немецкий город Гронау в земле Северный Рейн-Вестфалия, находящийся на границе с нидерландской провинцией Оверэйсел.

Округа, входящие в состав ЕВРЕГИО 
 Германия:
 Нижняя Саксония:
 Округ графство Бентхейм
 Округ Оснабрюк
 Оснабрюк (город)
 часть южного Эмсланда (Эмсбюрен, Шпелле, Зальцберген)
 Северный Рейн-Вестфалия:
 Округ Боркен
 Округ Коэсфельд
 Округ Штайнфурт
 Округ Варендорф
 Мюнстер (город)
 Нидерланды:
 провинция Гелдерланд:
 регион Ахтерхок
 община Варнсвельд
 провинция Оверэйсел:
 регион Твенте
 часть северо-восточного Оверэйсела: (Далфсен, Харденберг, Оммен).
 провинция Дренте:
 община Куворден

Международная интеграция